Čestice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Čestice, comune mercato del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
Čestice, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové